Линь Та (, пиньинь: Lín Tǎ, род. 31 января 1963) — китайский шахматист, международный мастер.

Призёр чемпионатов Китая.

В составе сборной Китая участник пяти шахматных олимпиад (1980, 1984—1990 гг.; всего сыграл 28 партий, из которых 13 выиграл, 9 закончил вничью и 6 проиграл; в 1986, 1988 и 1990 гг. сборная входила в десятку сильнейших), двух командных чемпионатов мира (1985 и 1989 гг.), командного чемпионата Азии 1987 г. (сборная Китая выиграла турнир).

Участник межзонального турнира 1990 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Линь Та в базе Chessgames
 Личная карточка Линь Та на сайте 365Chess

Шахматисты Китая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам